Муларони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Муларони, Антонелла (род. 1961) — капитан-регент Сан-Марино (2013).
 Муларони, Мариэлла (род. 1962) — капитан-регент Сан-Марино (2019—2020)